Edfeldt, även skrivet Edfelt, är ett svenskt efternamn. Offentlig statistik tillgänglig i januari 2019 uppger att följande antal personer var bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Edfeldt 377
 Edfelt 28
Totalt blir detta 405 personer.

Personer med efternamnet Edfeldt eller Edfelt
 Brita Edfelt (1908–2006), översättare
 Catti Edfeldt  (född 1950). regissör och manusförfattare
 Fredrik Edfeldt (född 1972), regissör, manusförfattare och producent
 Hans Edfeldt (1836–1909), filosof med professors namn
 Johannes Edfelt (1904–1997), författare, översättare och litteraturkritiker
 Per Edfeldt (1914–1988), friidrottare
 Tove Edfeldt (född 1983), skådespelare
 Åke W. Edfeldt (1926–2017), psykolog, professor i pedagogik

Källor

Se även
 Edelfelt, efternamn

Svenska efternamn